Селима Сфар (, ; родилась 8 июля 1977 года в Сиди-Бу-Саиде, Тунис) — тунисская теннисистка.
 Четвертьфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2008).
 Победительница 32 турниров ITF (11 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Селима — одна из трёх детей Монсефа и Зайнеб Сфаров. У неё есть старшая сестра Соня и младший брат Хассен.

Тунисская спортсменка впервые пришла в теннис в 8 лет. В 13 лет, при поддержке Натали Тозья она переехала во Францию, начав тренироваться в теннисном клубе города Биарриц.

В ходе розыгрыша очка на своей подаче Селима предпочитает максимально быстро выходить к сетке после ввода мяча в игру. Лучшие удары — форхенд и подача, любимое покрытие — зальный хард.

Среди своих черт Сфар называет суеверность, честность, упрямство, чувствительность.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (11)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (33)

Победы (21)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Интересные факты 
 В период карьеры Селимы панарабский мир почти не имел сильных теннисисток, поэтому почти всегда одно из специальных приглашений на турниры в Дохе и Дубае доставалось ей. Так на катарский турнир Сфар подобным образом приезжала шесть раз, а на дубайский — девять.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 8 июля
Родившиеся в Тунисе
Теннисисты Туниса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года